Sequencer (von lateinisch für „Aufeinanderfolge“) steht für:
 Sequenzer (Musik), Gerät oder Software zur Erstellung von Musik
 Mikroprogrammsteuerwerk, Teil der Rechnerarchitektur
 Kombination (Orgel), Spielhilfe einer Orgel
 molekularbiologischer DNA-Sequenzierautomat
 Sequenator, in der Proteinforschung eine Anlage zur Proteinsequenzierung, siehe Edman-Abbau #Prinzip

Siehe auch: 
 Sequenzierung (Begriffsklärung)
 Sequenz (Begriffsklärung)